Il doppio del torneo di tennis Atlanta Open 1974, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitori Robert Lutz e Stan Smith che hanno battuto in finale Brian Gottfried e Dick Stockton 6-3, 3-6, 7-6.

Teste di serie 

 Owen Davidson /  John Newcombe (quarti di finale)
 Clark Graebner /  Charlie Pasarell (primo turno)

 Jeff Borowiak /  Dick Crealy (quarti di finale)
 Ross Case /  Geoff Masters (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Atlanta Open 1974